Стефан Йоганн Стефанссон (ісл. Stefán Jóhann Stefánsson; 20 липня 1894 — 20 жовтня 1980) — ісландський політик, міністр закордонних справ (1941-1942).
 Герман Стефанссон — ісландський спортсмен, прапороносець на церемонії відкриття Олімпійських ігор 1948 р. (Ісландія на зимових Олімпійських іграх 1948).
 Герман Стефанссон (письменник) — ісландський письменник.
 Стефансон (острів) () — острів Канадського Арктичного архіпелагу, розташований у протоці Віконт-Мелвілл (Північний Льодовитий океан), на території Нунавут, в Канаді (Північна Америка).
 Вільялмур Стефанссон (1879-1962) - канадський полярний дослідник, етнограф, письменник.
 Ханнес Стефанссон (нар. 1972) - ісландський шахіст, гросмейстер (1993).
 Янне Стефанссон (1935) - шведський лижник, олімпійський чемпіон, призер чемпіонату світу.